Klingebiel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christoph Klingebiel (1835–1900), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Frank Klingebiel (* 1964), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister in Salzgitter
 Julius Klingebiel (1904–1965), deutscher Künstler der Art Brut
 Karl-Heinz Klingebiel, deutscher Sozialpädagoge und Autor
 Thomas Klingebiel (* 1955), deutscher Historiker 

Siehe auch:
 Klingbiel